Český je:
 Český – zaniklá vesnice na Moravě
 Český (příjmení) – české příjmení

Slovo český je mnohoznačný pojem určující českost nebo češství doprovázeného pojmu a odkazující podle kontextu na:
 Češi – ve smyslu národním nebo etnickém
 čeština – ve smyslu jazykovém
 Česko – ve smyslu geografickém či státním
 Země Koruny české – ve smyslu geografickém či státním
 České království – ve smyslu geografickém či státním
 České knížectví – ve smyslu geografickém či státním
 Čechy – ve smyslu geografickém

Související články 
 Česká (rozcestník)
 Czech
 Články s názvem začínajícím slovem: „Český“, „Česká“, „České“
 Články mající v názvu slovo: „Český“, „Česká“, „České“

Externí odkazy